Aphroditopolis (c'est-à-dire ville d'Aphrodite), est le nom commun à trois villes d'Égypte antique : 
 dans l'Heptanomide ( nome de Haute-Égypte), sur la rive droite du Nil, au sud de Memphis : c'est aujourd'hui Atfieh ;
 dans la Thébaïde ( de Haute-Égypte), sur le Nil, près de Latopolis au nord-ouest de cette ville : c'est aujourd'hui Iftèh ;
 dans la Thébaïde, à quelques kilomètres au sud-ouest d'Antaeopolis ( nome de Haute-Égypte), sur un canal latéral au Nil.

Source 

Index égyptologique